Nicholas Lungisa Ncama est un tueur en série sud-africain qui a été reconnu coupable en 1997 de 3 meurtres et condamné à la prison à perpétuité. Ses victimes venaient toutes de la région de Port Elizabeth, au Cap Est.

Activité criminelle 
Ncama violait et étranglait ses victimes, certaines étaient des personnalités connues sur le Cap Est. Sa première victime fut une policière locale, Constable Luyanda Ngcizela (21 ans), qu'il étrangla avec un câble électrique. Son corps fut retrouvé à l'arrêt de bus de Empa, près de Mthatha, le 28 mai 1997.

Ncama a ensuite assassiné la secrétaire d'Etat Nompumelelo Mpushe (26 ans), le 1 juin 1997. Son corps a été retrouvé près de Fort Jackson. Sa prochaine victime était Cynthia Ndlaku, la femme d'un ministre de Port Elizabeth, suivi par le meurtre de Prasella Dayal (41 ans), et sa fille, Rishmi (5 ans), toutes les deux originaires de East London. Son dernier meurtre a été commis sur sa belle-fille Sonia Zanto (15 ans) qui a été violée et étranglée, puis laissée pour morte à moitié nue dans une chambre vide à KwaZakhele en octobre 1997.

Arrestation et procès 
Ncama a été arrêté en novembre 1997, mais a réussi à échapper à la police le 3 avril 1998. 

Il a été condamné à Grahamstown le 17 décembre 1998 à la prison à vie avec une période de sûreté de 42 ans. Ncama a été reconnu coupable de trois meurtres (Ngcizela, Mpushe & Zanto), un viol, un inceste et une tentative de viol.

Voir aussi 

 Liste des tueurs en série

Notes et références 

Tueur en série sud-africain
Naissance en 1968
Naissance à Port Elizabeth
Affaire de viol en Afrique du Sud
Personnalité condamnée à un emprisonnement à perpétuité en Afrique du Sud